Anastasia Dmytruková (nepřechýleně Dmytruk; , , * 31. ledna 1991, Nižyn, Černihivská oblast, Ukrajina) je ukrajinská básnířka píšící v ruském a ukrajinském jazyce.
Po absolutoriu Národní technické univerzity Ukrajiny začala pracovat v oboru Informační bezpečnosti.

Proslavila se básní v ruském jazyce Nikdy nebudeme bratry (), kterou napsala jako protest proti okupaci Krymu Ruskem v roce 2014. Báseň oslavuje ukrajinskou revoluci v roce 2014 a odmítá Velkou Rus ().

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka autorky
 Báseň Nikdy nebudeme bratry na YouTube (rusky)
 Zhudebněná báseň Nikdy nebudeme bratry litevským skladatelem Virginijusem Pupšysem na YouTube (rusky)

Narození 31. ledna
Narození v roce 1991
Narození v Nižynu
Ženy
Ukrajinští básníci
Ukrajinští aktivisté
Absolventi vysokých škol na Ukrajině
Básníci tvořící ukrajinsky
Básníci tvořící rusky
Žijící lidé